Глазовский:

 Глазовский — починок в Юкаменском районе Удмуртии, в составе Шамардановского сельского поселения.

Фамилия 
 Глазовский, Никита Фёдорович (1946—2005) — географ, член-корреспондент РАН.

См. также 
 Глазовская